O Grêmio Sportivo Ideal foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, fundado em 6 de maio de 1912.

Títulos

Estaduais 
  Campeonato Citadino de Pelotas: 2 vezes (1920 e 1922).

Clubes de futebol de Pelotas